Mark Knowles e Xavier Malisse eram os atuais campeões mas Knowles se aposentou no fim de 2012. Malisse jogou ao lado de Frank Moser e defendeu seu título com sucesso, derrotando Lleyton Hewitt e Marinko Matosevic na final por 6–0, 6–7(5–7), [10–4].

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (Quartas de final)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (Primeira rodada)

<li>  Santiago González /  Scott Lipsky ''(Quartas de final)
<li>  Xavier Malisse /  Frank Moser (Campeões)

Chave

Draw

Ligações externas
 Chave de duplas

D